A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női hétpróba versenyszámát 2016. augusztus 12-én és 13-án rendezték.

Az aranyérmet a belga Nafissatou Thiam nyerte. A magyar Farkas Györgyi nyolcadik, Krizsán Xénia 16. lett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények
A rövidítések jelentése a következő:
 x: sikertelen kísérlet
 o: sikeres kísérlet
 NR: országos rekord
 PB: egyéni rekord
 SB: az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény
 DNS: nem indult el
 DNF: nem ért célba
 DQ: kizárták

100 méter gátfutás
hátszél:1. futam: -0,2 m/s, 2. futam: +0,3 m/s, 3. futam: -0,3 m/s, 4. futam: 0.0 m/s

Magasugrás

Súlylökés

200 méter síkfutás
Hátszél: -0,7; +0,4; +0,0; -0,1 m/s.

Távolugrás

Gerelyhajítás

800 méter

Összetett

Jegyzetek

Atlétika a 2016. évi nyári olimpiai játékokon